Yintian bezeichnet:

 Yintian (Shaoshan) (银田镇), Großgemeinde der Stadt Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Yintian (Menyuan) (阴田乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Menyuan in der chinesischen Provinz Qinghai